О́дсли ()

 Братья Одсли, шотландские архитекторы, владельца бюро ; авторы «Справочника по христианскому символизму» (Handbook of Christian Symbolism; Лондон, 1865) и других книг по искусству:
 ;
 .